Montaut pode referir-se a:

 Montaut (Ariège), comuna francesa do departamento de Ariège;
 Montaut (Dordonha), comuna francesa do departamento da Dordonha;
 Montaut (Alta Garona), comuna francesa do departamento da Alta Garona;
 Montaut (Gers), comuna francesa do departamento de Gers;
 Montaut (Landes), comuna francesa do departamento das Landes;
 Montaut (Lot-et-Garonne)
 Montaut (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.

Desambiguação